Кошин — фамилия, также топоним. Известные носители фамилии:
 Кошин, Анатолий Александрович (род. 1944) — советский и российский учёный, доктор технический наук.
 Кошин, Игорь Викторович (род. 1974) — российский государственный деятель, губернатор Ненецкого автономного округа.

Топоним 
 Кошин — муниципалитет в Бразилии.

См. также 
 
 Кошинка
 Kosheen